Margaluyu (Campaka), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Manonjaya), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Sukaraja), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Sagaranten), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Cikoneng), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Purabaya), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Tanggeung), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Pancatengah), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Leles), een plaats in Indonesië
Margaluyu (Tanjungsari), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing